Джейк Багг (; род. 28 февраля 1994) — британский автор-исполнитель. Его дебютный альбом вышел в 2012 году, заняв вершину хит-парада Великобритании. Багг был номинирован на премию журнала New Musical Express и BRIT Awards.

Биография 
Джейк Эдвин Чарльз Кеннеди (Jake Edwin Charles Kennedy) родился в феврале 1994 года и вырос в Ноттингеме в семье из рабочего класса. Его родители расстались, когда Джейк был ребёнком. В 12 лет он проявил интерес к музыке, услышав песню «Vincent» в исполнении Дона Маклина, прозвучавшую в мультсериале «Симпсоны», и начал осваивать акустическую гитару, которую подарил ему дядя; позднее он играл на бас-гитаре в группе двоюродного брата. Обнаружив в библиотеке битловский песенник и решив, что разучивание композиций принесёт ему больше пользы, чем посещение лекций, он бросил местный колледж, где изучал музыкальные технологии, и принялся искать место для выступлений. Имя отца он взял в качестве второй части сценического имени. Джейк Багг получил известность в родном городе, а в 2010 году отправил несколько своих песен на Би-би-си, благодаря которым в следующем году он выступил на фестивале Гластонбери и вскоре заключил контракт с лейблом Mercury Records.

К маю 2012 года, когда Джейк Багг стал гостем вечернего телешоу Джулса Холланда, он уже открывал концерты Ланы Дель Рей, Example и Майкла Кивануки, а летом его сингл «Lightning Bolt» был взят спортивной программой в качестве музыкального сопровождения для кадров с победой Усэйна Болта на Олимпийских играх в Лондоне. Вскоре музыканта пригласили на разогрев Ноэл Галлахер и группа The Stone Roses. Выпущенный в октябре 2012 года дебютный альбом Jake Bugg получил положительные отзывы критиков и возглавил британский чарт. Основной темой альбома стали «скука и ужасы провинциальной жизни». Часть песен на пластинке была написана в соавторстве с Ианом Арчером. В 2013 году Джейк Багг получил номинацию на премию BRIT Awards в категории «Британский прорыв», но уступил победу Бену Ховарду, а также был номинирован на NME Awards в двух категориях.

Дискография

Альбомы

Синглы

Другие песни, входившие в чарты

Примечания 

Авторы-исполнители Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители Mercury Records
Рок-вокалисты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании
Лауреаты премии NME Awards